На Евровидении 1987 Ирландию представил Джонни Логан с песней Hold Me Now. Ирландия заняла 1 место со 172 баллами. Наибольшее количество баллов (12) Ирландии дали Австрия, Бельгия, Финляндия, Италия, Швеция, Швейцария, Нидерланды и Великобритания; наибольшее количество очков (12) от Ирландии получила Италия.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1987»